Wernly ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Wernly (* 1984), argentinischer Fußballspieler
 Fabienne Wernly (* 1989), Schweizer Radiomoderatorin